Романец — фамилия. Известные носители:

 Романец, Кристина Николаевна (род. 1987) — российская актриса театра и кино, модель.
 Романец, Степан Васильевич (1914—1977) — Герой Советского Союза.